Нун — багатозначний термін.

Особи 
 Джефф Нун — англійський письменник.

Топоніми 
 Нун (річка) — один з рукавів річки Нігер
 Нун (річка, Камерун) () — річка в Західному регіоні Камеруну.
 Нун (департамент) () — департамент Камеруну.

Письмо 
 Нун (арабська літера)
 Нун (літера єврейського алфавіту)

Інше 
 Нун (міфологія)